Base Neumayer puede referirse a 3 estaciones antárticas de Alemania que existieron sucesivamente:

 Base Georg von Neumayer
 Base Neumayer II
 Base Neumayer III